Meelva  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Meelva (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Meelva (Räpina), Ort in der Gemeinde Räpina, Kreis Põlva